Блат або БЛАТ може відноситись до:

 Блат — жаргонне слово, широко розповсюджене на території колишнього СРСР, що означає знайомство або зв'язки, форма корупції.
  — термін, що позначає фіксований матч в румунському футболі.

Топонім 

  — село у провінції Гірський Ліван, Ліван
  — село у провінції Хомс, Сирія

Інформатика 
  — BLAST-подібний інструмент вирівнювання для складання геному
 Blat (програмне забезпечення) — утиліта командного рядка у Windows (32 і 64 біт), яка відправляє електронну пошту, використовуючи SMTP або повідомлення в Usenet за допомогою NNTP

Прізвище 

  ( 1980) — бразильський актор.
  (1894—1937) — начальник Управління НКВС Західної області, старший майор державної безпеки.
  (1923—2012) — учасник німецько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.

Див. також 
 , тижневик на ідиш, що публікується в Нью-Йорку.
 Блят (бердо) — елемент ткацького верстата.